Ball Jacks – videogioco d'azione del 1993 per Sega Mega Drive
 Jacks Softball Torino – squadra di softball di Torino
 James Jacks – produttore cinematografico statunitense
 Robert Jacks – attore e compositore statunitense
 Terry Jacks – cantante canadese
 22 Jacks – gruppo punk rock statunitense